Gonzalo Bazán puede referirse a varias personas:
  Gonzalo Ismael Bazán (1989-), futbolista argentino;
  Gonzalo Bazán, médico español (primer médico en Chile);
  Gonzalo Bazán Castillo (1931-1981), político y dirigente sindical peruano.